14065 Flegel - asteroide
 Erna Flegel - infermiera tedesca